NGC 4608 (другие обозначения — UGC 7842, MCG 2-32-177, ZWG 70.214, VCC 1869, PGC 42545) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

4608
Дева (созвездие)